Carte des treize villes chefs-lieux de régions du Burkina Faso.

Cet article dresse une liste des villes Burkinabè les plus peuplées.

Au sens administratif,
 une « ville » désigne une entité administrative suffisamment peuplée et urbanisée pour ne plus être un village, et qui est le chef-lieu de sa commune et son département homonymes. Une ville burkinabé doit compter au moins  pour obtenir ce statut et conférer à sa commune le statut de commune urbaine, elle est alors subdivisée en secteurs urbains (une commune ou un département ne peut compter qu'une seule ville), qui ne contient alors aucun village (la ville peut avoir absorbé d'anciens villages) ;
 un « village » désigne toute autre entité administrative urbanisée qui peut s'ajouter aux secteurs urbains pour composer la seule commune (urbaine ou rurale) du département homonyme ; un village peut cependant recouvrir également des hameaux distants ;
 le reste du territoire du département (non urbanisé et normalement non habité de façon permanente) n'est pas dans les compétences de la commune mais dans celle de l'Etat, cependant on peut y trouver des hameaux pour des habitations saisonnières et des constructions légères à usage agricole ou pour des marchés. On y trouve la plus grande partie rurale des parcs et réserves naturelles nationales ou régionales, les zones militaires inhabitées, des ouvrages d'art isolés hors agglomération, ainsi que la partie rurale des routes reliant entre elles les villes et villages de la commune.

Au sens géographique, une « ville » pourrait aussi désigner une agglomération comptant au moins le même nombre d'habitants, mais cela pourrait inclure des communes (ou parties de communes) différentes, y compris dans d'autres départements, provinces ou régions, voire dans des pays frontaliers (cas de quelques agglomérations transfrontalières).

Dans la table ci-dessous, c'est le sens administratif de la ville divisée en secteurs qui est retenu, et non le sens de la commune entière ou département entier : la population d'une ville n'inclut pas celle des autres villages administratifs de la commune. On compte une et une seule ville par département dont la commune a le statut de commune urbaine, il y donc autant de "villes" que de "communes urbaines" au Burkina Faso (en incluant les communes urbaines à statut particulier, qui sont des métropoles très peuplées, et dans lesquelles les nombreux secteurs urbains de la ville ont été regroupés dans des arrondissements où sont également regroupés d'éventuels villages environnants de la même commune).

Dans certains départements, certains « villages » aujourd'hui très peuplés pourraient devenir administrativement des villes divisées en secteurs, mais pas dans la même commune et donc pas dans le même département, à moins qu'ils soient limitrophes entre eux ou d'une autre ville, auquel cas ils seront fusionnés dans la même ville et intégrés dans un de ses nouveaux secteurs. Les deux cas se sont produits (et continuent à se produire) au Burkina avec :
 soit la scission de départements existants (voire la scission d'une province) pour créer une nouvelle ville quand les villes ne sont pas limitrophes (ce cas est devenu plus rare depuis la réforme territoriale de 2001) ;
 soit la fusion d'anciens villages de la même commune (même département) au sein d'une ville limitrophe dans de nouveaux secteurs (c'est le cas notamment des deux plus grandes villes du pays) ;
 un troisième cas se produit avec la scission ou création de nouveaux villages dans l'espace rural des départements (avec donc une extension de la compétence territoriale de la commune dans son département), lesquels villages pourront également évoluer soit en villes nouvelles, soit en fusionnant dans la ville existante où siège déjà une commune urbaine dans son département.
 un dernier cas plus rare peut se produire dans les départements subissant une forte émigration ou certaines calamités : les secteurs urbains trop dépeuplés d'une ville peuvent être regroupés ; s'il ne reste plus qu'un seul secteur, il disparait et la ville devient un village, il ne reste alors plus que des villages dans la commune qui perd alors son statut de commune urbaine. Certains territoires devenus inhabités de façon permanente dans ces villages peuvent alors en être séparés (pour éventuellement les intégrer dans un parc ou une réserve naturelle, ou les laisser à l'usage agricole ou minier), ils ne seront plus gérés par la commune rurale restante mais par l'État au niveau du département, de la province ou de la région.

Métropoles du Burkina Faso de plus de  et autres communes urbaines et rurales 
Il faut noter que le périmètre des deux premières villes les plus peuplées du pays (organisées en communes urbaines à statut particulier qui les subdivise en arrondissements regroupant ses secteurs urbains et éventuels villages ruraux) s’est agrandi en 2012 lors des élections municipales qui ont fusionné de nombreux villages en les incluant dans de nouveaux secteurs urbains, eux-mêmes inclus dans de nouveaux arrondissements : les chiffres (tirés du dernier recensement général de population en 2006) ne sont cependant pas ceux des communes entières (départements) mais seulement des secteurs (y compris leurs hameaux), ils excluent les autres villages administratifs moins nombreux mais encore comptés à part dans le département de Bobo-Dioulasso. Pour le département de Ouagadougou, il n’y a plus aucun village dans la commune, mais uniquement la ville dont les arrondissements ne comptent plus que des secteurs urbains.
Noter également que l’agglomération urbaine de Ouagadougou, la capitale nationale, est maintenant plus large encore que son seul département (ou sa commune) et inclut désormais certaines localités des départements (ou communes) limitrophes ; elle commence même à s’étendre (de façon très dispersée car ce peuplement est périurbain, pauvre, parfois constitué de populations déplacées d'autres régions par des problèmes sécuritaires et encore largement dépendantes des activités agricoles, mais surtout à cause de l’explosion démographique dans tout le pays) sur le territoire rural des départements (ou communes) de certaines provinces situées hors de la seule région Centre (laquelle ne compte qu’une seule province).

Parmi les 349 autres départements, c'est-à-dire les 47 autres communes urbaines (celles des 43 autres chefs-lieux de province, dont 11 sont également les chefs-lieux des autres régions, ainsi que celles de 4 autres départements depuis la communalisation intégrale du pays en 2001 et le recensement général de 2006) et les 302 communes rurales des autres départements, la plupart ont dépassé en 2019 les , mais leur densité est très inégalement répartie. La population reste encore majoritairement rurale, même si la part de population urbaine continue de progresser dans les 49 communes urbaines concernées. Un département, Saaba, dont la commune est encore désignée comme rurale, est en fait limitrophe de la capitale nationale et sa population s'est considérablement largement urbanisée au point de former une nouvelle ville au sein de l'agglomération de la capitale, dépassant même aujourd'hui la population totale de la troisième commune urbaine du pays, mais la majeure partie de son territoire reste encore rural bien qu'en très forte progression avec un habitat dispersé de plus en plus dense là aussi.

La table suivante n’indique pas la population totale des agglomérations correspondantes (qui peuvent, selon les cas, inclure tout ou partie d'une ou plusieurs communes limitrophes, ou compter plusieurs agglomérations séparées dans une même commune, dont la plupart des villages au sein d'une même commune rurale et les villages périphériques regroupés dans des secteurs administratifs d'une même commune urbaine). On peut noter également que la commune aujourd'hui la plus peuplée d'une province ou d'une région n'est pas nécessairement celle de sa ville chef-lieu et n'est pas nécessairement non plus (à l'heure actuelle) une commune urbaine.

Voir aussi

Notes et références

Liens externes

Articles connexes 
 Voir aussi la catégorie des Parcs nationaux au Burkina Faso.

Burkina Faso
Liste
 
Liste en rapport avec le Burkina Faso